Аброния (Abronia) може да се отнася за:

 Абронии, римската фамилия Аброния
 Аброния, род гущери от семейство Слепоци.
 Аброния, растения, подобни на карамфилите, от семейство Nyctaginaceae